Tokmak – miasto na Ukrainie
 Tokmak – miejscowość w Uzbekistanie
 Tokmok (ros.: Tokmak) – miasto w Kirgistanie